Rajd Finlandii 1988 (38. 1000 Lakes Rally) – 38 Rajd Finlandii rozgrywany w Finlandii w dniach 26-28 sierpnia. Była to dziesiąta runda Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 1988. Rajd został rozegrany na nawierzchni szutrowej. Bazą rajdu było miasto Jyväskylä.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Wyniki końcowe rajdu

Klasyfikacja po 10 rundach 

Tabele przedstawiają tylko pięć pierwszych miejsc.

Kierowcy

Producenci

Przypisy 

Finlandia
1988
1988 w Finlandii
Sport w Jyväskylä